Клубная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Клубная улица — улица в Апшеронске.
 Клубная улица — улица в Ванине.
 Клубная улица — улица в Володарске.
 Клубная улица — улица в Воронеже.
 Клубная улица — улица в Дедовске.
 Клубная улица — улица в Жешарте.
 Клубная улица — улица в Жуковском.
 Клубная улица — улица в Игоревской.
 Клубная улица — улица в Ижевске.
 Клубная улица - улица в Иваново.
 Клубная улица — улица в Истре.
Клубная улица — улица в посёлке Малые Клыки Советского района Казани.
 Клубная улица — улица в Калининграде.
 Клубная улица — улица в Каложицах.
 Клубная улица — улица в Качканаре.
 Клубная улица — улица в Кашире.
 Клубная улица — улица в Кикине.
 Клубная улица — улица в Кисловодске.
 Клубная улица — улица в Кувандыке.
 Клубная улица — улица в Могоче.
 В Новосибирске:
 Клубная улица.
 2-я Клубная улица.
 Клубная улица — улица в Назарове.
 Клубная улица — улица в Находке.
 Клубная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Клубная улица — улица в деревне Ново-Никольская Смоленской области.
 Клубная улица — улица в Новочеркасске.
 Клубная улица — улица в Огарёвке.
 Клубная улица — улица в Оренбурге.
 Клубная улица — улица в Октябрьском.
 Клубная улица — улица в посёлке Понтонный Ленинградской области.
 Клубная улица — улица в Ревде.
 Клубная улица — улица в Ревякине.
 Клубная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Клубная улица — улица в Петро-Славянке;
 Клубная улица — улица в Понтонном.
 Клубная улица — улица в Североуральске.
 Клубная улица — улица в Северных Печах.
 Клубная улица — улица в Сочи.
 Клубная улица — улица в Тамбове.
 Клубная улица — улица в Томске (Эушта).
 Клубная улица — улица в Тюмени.
 Клубная улица — улица в Ульяновске.
 Клубная улица — улица в Хабаровске.
 Клубная улица — улица в Чебоксарах (Альгешево).
 Клубная улица — улица в Челябинске.
 Клубная улица — улица в Шилке.
 Клубная улица — улица в Юртах.
 Клубная улица — улица в Ярославле.

Всего — более 1400 улиц с названием «Клубная» в населённых пунктах России (по данным Федеральной почтовой службы).

Крым 
 Клубная улица — улица в Феодосии.

Украина 
 Клубная улица — улица в Днепре.
 Клубная улица — улица в Донецке.
 Клубная улица — улица в Николаеве.
 Клубная улица — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Клубная улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Клубный переулок.